Plusieurs saints et bienheureux catholiques sont appelés apôtre du Rosaire

Alain de la Roche, restaurateur de la dévotion du Rosaire
Bartolo Longo, avocat et tertiaire dominicain
Dominique de Guzman, fondateur des dominicains
Jean-Paul II, auteur de Rosarium Virginis Mariae
Louis-Marie Grignion de Montfort, qui répandit la dévotion mariale
Padre Pio, stigmatisé connu pour sa piété mariale 
Patrick Peyton, fondateur de la croisade du Rosaire
Pauline-Marie Jaricot, fondatrice de l'œuvre de la Propagation de la Foi

Rosaire